НФЛ в сезоне 2003 — стал 84-м сезоном национальной футбольной лиги.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сезоны НФЛ